David Briggs může být:

 David Briggs (klávesista) (* 1943) – americký klávesista
 David Briggs (producent) (1944–1995) – americký hudební producent
 David Briggs (kytarista) (* 1961) – australský kytarista
 David Briggs (varhaník) (* 1962) – anglický varhaník